Villani puede referirse a:
 Cédric Villani (* 1973, Brive-la-Gaillarde), un matemático francés. 
 Giovanni Villani (1280-1348), un comerciante, político, diplomático e historiador florentino.
 Matteo Villani (Florencia, 1283-¿12 de julio? de 1363), un historiador y escritor italiano.
 Sofia Villani Scicolone, "Sofía Loren" (* 1934, Roma ), una actriz italiana.